El término UFC, una sigla, puede referirse:

Ciencia

Microbiología
 a la unidad formadora de colonias;

Deporte
 a la Unión de Fútbol del Caribe o Unión Caribeña de Fútbol, organismo que se encarga de la administración y representación del fútbol caribeño;
 a la UFC (Ultimate Fighting Championship), empresa estadounidense de artes marciales.